Tschereschenka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, siehe Tschereschenka (Deraschnja)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Tschereschenka (Wyschnyzja)